Джордж Мюррей ():
 Мюррей, Джордж (1694—1760) — шотландский дворянин, участник якобитских восстаний.
 Мюррей, Джордж (1772—1846) — британский военачальник и политик, государственный секретарь по делам войны и колоний.
 Мюррей, Джордж — американский бас-гитарист.
 Мюррей, Джордж Генри (1861—1929) — канадский государственный деятель, премьер-министр Новой Шотландии.